Als Ortskapelle werden folgende Kapellen bezeichnet:

 Ortskapelle Berndorf
 Ortskapelle Dietreichs
 Ortskapelle Edenbergen
 Ortskapelle Felsenberg
 Ortskapelle Geiseldorf
 Ortskapelle Heinrichsreith
 Ortskapelle Klein-Burgstall
 Ortskapelle Neustift im Felde
 Ortskapelle Oberlembach
 Ortskapelle Oberthürnau
 Ortskapelle Schagges
 Ortskapelle Untermixnitz
 Ortskapelle Viehhausen
 Ortskapelle Wegscheid am Kamp